Мужской баскетбольный турнир первого дивизиона NCAA 1948 года () — турнир по олимпийской системе, в котором 8 команд определяли национального чемпиона США по баскетболу среди студенческих мужских баскетбольных команд. Турнир начался 19 марта 1948 года, а финальная игра прошла 23 марта в Нью-Йорке. В рамках турнира было сыграно 10 матчей, включая матчи за третье место в каждом регионе и матч за третье место в турнире.

В чемпионате 1948 года команда университета Кентукки, под руководством тренера Адольфа Раппа, одержала победу над университетом Бэйлора со счётом 58:42. Самым выдающимся игроком турнира был назван баскетболист Кентукки Алекс Гроза.

Места проведения 
Следующие места были выбраны для проведения турнира 1948 года:

Региональные игры 
 Восточный регион, Мэдисон-сквер-гарден, Нью-Йорк (19 и 20 марта)
 Западный регион, Муниципал-одиториум, Канзас-Сити, Миссури (19 и 20 марта)

Финал 
 Мэдисон-сквер-гарден, Нью-Йорк (23 марта)

Команды

Турнирная сетка

Матч за региональное третье место

Ссылки 
 1948 NCAA Tournament

Сезоны студенческого баскетбола в США
1948 год в баскетболе